Indonesië
 Een Austronesische taal, gesproken in Indonesië; zie Kodisch
 Een streek in West-Soemba (Soemba, West-Nusa Tenggara, Indonesië); zie Kodi (streek)
 Een onderdistrict in deze streek; zie Kodi (onderdistrict)
 Een dorp in dit onderdistrict; zie Bondokodi
 Een rivier waarin dit dorp ligt; zie Kodirivier

Software
 Kodi (software), opensource-mediacentersoftware

Andere dorpen
 Een dorp in Chrodzjenskaja (Wit-Rusland); zie Kodi (Wit-Rusland)
 Twee dorpjes in Kasaï-Oriental (Democratische Republiek Congo); zie Kodi (Democratische Republiek Congo)
 Een dorpje in de Centraal-Afrikaanse Republiek; zie Kodi (Centraal-Afrikaanse Republiek)
Zie ook: Kodi Bangedo, Kodi Bokol, Koki